Ce tableau liste toutes les mers du monde que l'Organisation hydrographique internationale (OHI ; , IHO, en anglais) reconnaît comme telles dans sa publication S-23 Limites des océans et des mers). Dans cette publication tous les mers et océans ont un numéro d'identification, et on y trouve une description littéraire précise de leurs limites. Ces numéros d'identification sont ceux qui ordonnent cette table.

Anciennes mers 
Mer de Champlain
Mer de Faluns
Mer des Ténèbres

Bibliographie

Notes et références 

Mer